Famille d'Ernest Hemingway :
 Ernest Hemingway (1899-1961), écrivain américain
 Mary Welsh Hemingway (1908-1986), journaliste,  et dernière femme de l'écrivain
 John Hemingway (1923-2000), alias Jack, Militaire,  fils de l'écrivain et de sa  femme Hadley Richardson
 Joan Hemingway (née en 1950), écrivaine et actrice américaine, fille de John et petite-fille de l'écrivain
 Margaux Hemingway (1954-1996), actrice américaine, fille de John et petite-fille de l'écrivain
 Mariel Hemingway (née en 1961), actrice américaine, fille de John et petite-fille de l'écrivain 
 Dree Hemingway (née en 1987), mannequin américaine, fille de Mariel et arrière-petite-fille de l'écrivain
 Patrick Hemingway (né en 1928), Organisateur de safari,  fils de l'écrivain et de sa  femme Pauline Pfeiffer 
 Gregory Hemingway (1931-2001), Physicien,  fils de l'écrivain et de sa  femme Pauline Pfeiffer
 Leicester Hemingway (1915-1982), écrivain, frère cadet de l'écrivain

 Matt Hemingway (né en 1972), athlète américain
 Polly Hemingway (née en 1946), actrice britannique
 Susan Hemingway (née en 1960), actrice allemande
 Filip Tadeusz Szcześniak, dit Taco Hemingway (1990-), rappeur et chanteur polonais
 Toby Hemingway (né en 1983), acteur britannique

Divers 
 Hemingway, un super-vilain mutant appartenant à l'univers de Marvel Comics
 Hemingway Papers, téléfilm d'animation japonais
 Hemingway, film de Derek Hockenbrough sorti en 2012
 Hemingway Special, cocktail à base de rhum

Homonymie de patronyme